Humaitaense – abitanti di Humaitá (Amazonas)
Humaitaense – abitanti di Humaitá (Rio Grande do Sul)